Pascal Bomati (1973-), un joueur français de rugby à XIII et de rugby à XV ;
 Yves Bomati (1954-), un professeur français d'origine marocaine.